Juan González Arintero (1860-1928), religieux espagnol ;
  (1908-1996), sculpteur espagnol ;
 Juan Carlos González (1924-2010), footballeur uruguayen ;
  (né en 1947), journaliste américain ;
 Juan de Marcos González (1954-), musicien cubain ;
 Juan Gómez González (1954-1992), joueur de football espagnol ;
 Juan González (1969-), joueur de baseball portoricain ;
 Juan Miranda González (2000-), footballeur espagnol.